Бахаристан (; также произносится как Бахарестан или Бахаарестан, что означает «страна весны» или «весенний сад») — персидская книга, написанная Джами. В ней есть рассказы, сказки и моральные советы, в основном в прозе, но также и в стихах. Бахаристан разделен на восемь глав, введение и заключительную часть. Каждая из его глав называется rowzeh (от арабского rawzah, что означает рай или небеса). Джами написал эту книгу через год в 9 веке после отъезда Мухаммада в Медину. Во введении к «Бахаристану» Джами заявил, что написал эту книгу в стиле «Гулистана» Саади Ширази для своего сына, которому в то время было десять лет. В Бахаристане есть материалы о суфизме и мистицизме. В этой книге 469 стихотворных стихотворений; 16 стихов написаны на арабском языке, а остальные — на персидском. В текстах Бахаристана есть садж, и тип его прозы — рифмованная проза, то есть ритмичная. Каждая глава в «Бахаристане» посвящена определенной теме; например, в седьмой главе речь идет о жизни и биографии некоторых поэтов.

Ссылки 
 Мир персидского литературного гуманизма.
 Милые короткие истории из «Бахаристана» Джами — Об этой Книге. Постоянная архивная ссылка.
 Путеводитель Britannica по исламскому миру.
 Великий Поэт Джами — Новая Нация. Постоянная архивная ссылка.
 БАХАРИСТАН (1) — Encyclopædia Iranica

Литература на персидском языке
Суфийская литература
Литература эпохи Тимуридов